Die Campeonato Brasileiro Série A 2008 war die 52. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Saisonverlauf 
Die Série A startete am 10. Mai 2008 in ihre neue Saison und endete am 7. Dezember 2008.

Am vierten Spieltag kam es zu Ausschreitungen beim Spiel von Náutico Capibaribe gegen Botafogo FR, als der Spieler André Luís Garcia von Botafogo obszöne Gesten in Richtung der Fans von Náutico machte. Der Spieler wurde daraufhin für zwölf Spiele gesperrt. Beide Vereine mussten eine Strafe zahlen und Náutico zwei Heimspiele auf fremdem Platz absolvieren.

Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Beim Prêmio Craque do Brasileirão wurde Hernanes vom FC São Paulo als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Favorit der Fans wurde Darío Conca vom Fluminense FC. Der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Adriano vom Meister Flamengo. Adriano war Torschützenkönig mit 19 Treffern gemeinsam mit Diego Tardelli vom Atlético Mineiro.

Teilnehmer

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

Anzahl Siege
Tordifferenz
Anzahl erzielter Tore
Direkter Vergleich
Anzahl roter Karten
Anzahl gelber Karten

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Série A 2008 – Zusammenfassung auf Soccerway.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008